Раи́са Петро́вна Смета́нина () — советская и российская лыжница, 4-кратная олимпийская чемпионка, 7-кратная чемпионка мира, многократная чемпионка СССР, заслуженный мастер спорта СССР (1976). Обладательница неофициального Кубка мира сезона 1980/81 годов, одна из самых успешных гонщиц за всю историю лыжного спорта. Первая в истории спортсменка, которая выиграла 10 медалей на зимних Олимпиадах.

Для стиля бега Сметаниной были характерны плавность хода и очень большая сила толчка.

Биография

Начало спортивной карьеры 
Родилась 29 февраля 1952 года в деревне Мохча, расположенной в Ижемском районе. Раиса была небольшого роста и немного весила — 160 см и 45 кг. Её родители были потомственными оленеводами. В большой семье росли пять мальчиков и две девочки. С раннего детства они учились ходить на лыжах, которые в тундре являются одним из основных средств передвижения.

Главными любителями лыжных гонок в этой местности в то время были два директора соседних школ, которые организовывали тренировки, соревнования, снимали о них любительские фильмы.

Первой значительной победой Раи стало неожиданное второе место на юношеском первенстве республики в Печоре. На её первых республиканских соревнованиях Раисе пришлось надеть огромные ботинки своего тренера. После окончания школы девушка поехала в Сыктывкар, где поступила в педагогический техникум. Здесь она начала серьёзно заниматься лыжным спортом под руководством тренера Германа Харитонова.

После окончания техникума в 1970 г. Раиса Сметанина осталась в Сыктывкаре и вошла в состав сборной команды лыжниц спортивного общества «Урожай».

Спортивная карьера на международном уровне 
Выступала за сборную СССР с 20 лет. Участвовала в чемпионате мира 1974 года в Фалуне, где завоевала две награды — бронзу в индивидуальной классической гонке 5 км
и золото в эстафете (вместе с Ниной Балдычевой, Ниной Селюниной и Галиной Кулаковой).

1977 год — Сметанина выиграла классическую гонку преследования на 12,5 км.

Очень удачно сложились для гонщицы ее первые олимпийские игры в Инсбруке в 1976 году. Сметанина выиграла медали во всех трех видах программы. Она стала двукратной олимпийской чемпионкой — выиграла индивидуальную гонку на 10 км классикой и взяла золото в эстафете (вместе с Ниной Балдычёвой, Галиной Кулаковой и Зинаидой Амосовой). В третьем виде программы — гонке на 5 км классикой, Сметанина была второй вслед за финкой Хеленой Такало.

На чемпионате мира в финском Лахти в 1978 году выиграла три медали — серебро в гонке на 10 км и две бронзы — в эстафете и в гонке на 5 км.

Олимпийские игры 1980 года в Лейк-Плэсиде вновь были очень удачными для Сметаниной. Она стала олимпийской чемпионкой в индивидуальной гонке на 5 км и выиграла серебро в эстафете (вместе с Ниной Балдычевой, Галиной Кулаковой и Ниной Рочевой).

В сезоне 1980/81 годов Раиса Сметанина становится сильнейшей лыжницей планеты, завоевав Кубок мира. Ранее ее лучшим результатом было второе место в сезоне 1978/79 годов.

В 1982 году на чемпионате мира в Осло гонщица выиграла свою вторую золотую медаль на мировых первенствах — стала чемпионкой в гонке на 20 км. Также завоевала серебро в составе эстафеты.

Олимпийские Игры 1984 года в Сараево стали переходными для советской сборной, когда именитые гонщицы закончили карьеру, а молодые спортсменки (будущая гордость российского спорта) еще были юниорками и только начинали свой путь во взрослых соревнованиях. Только Раиса Сметанина в этот период могла конкурировать с сильнейшими зарубежными лыжницами. На Олимпиаде Сметанина завоевала две медали — два серебра в индивидуальных гонках на 10 км и 20 км. Впервые за долгие годы советская женская сборная (Юлия Степанова, Любовь Лядова, Надежда Бурлакова, Раиса Сметанина) не выиграла медаль в эстафете, уступив сборным Норвегии, Чехословакии и Финляндии. На Кубке мира 1983/84 годов Сметанина повторила результат 5-летней давности, заняв в общем зачете второе место вслед за финкой Марьей-Лийсой Кирвесниеми.

В 1985 году главным успехом Сметаниной становится золотая медаль в эстафете на чемпионате мира в Зеефельде. Эту награду она завоевала вместе с молодыми советскими лыжницами, будущими звездами мирового спорта Тамарой Тихоновой, Анфисой Резцовой, Лилией Васильченко. В итоговой классификации Кубка мира Сметанина была восьмой.

В сезонах 1985/86 и 1986/87 годов результаты именитой лыжницы несколько снижаются. На этапах Кубка мира она выигрывает несколько призовых мест и в классификации сильнейших лыжниц планеты располагается в районе 10 места.

В олимпийском сезоне 1987/88 годов Раиса Сметанина возвращается на самый высокий спортивный уровень. В итоговой классификации Кубка мира она шестая. На Олимпиаде в Калгари выигрывает две личные медали — серебро в гонке на 10 км классикой и бронзу на 20 км коньком. При этом Сметанина не была включена в состав победной эстафеты, в которой выступили Светлана Нагейкина, Нина Гаврылюк, Тамара Тихонова и Анфиса Резцова.

С сезона 1988/89 года Сметанину оттесняют на вторые роли новое поколение советских лыжниц — Елена Вяльбе, Лариса Лазутина, Любовь Егорова, Светлана Нагейкина, Тамара Тихонова. Однако, ее результаты на Кубке мира по-прежнему стабильно высоки и находятся в пределах 10-15 места. На чемпионате мира в Лахти гонщица выигрывает серебро в составе эстафетной четверки. Сметанина как ветеран сборной и великая лыжница была авторитетом для молодых советских спортсменок. Особую роль Сметаниной в хорошем микроклимате отечественной сборной отмечал главный тренер команды Александр Грушин.

Последними крупными успехами для Сметаниной становятся две золотые медали в составе эстафетных четверок — на чемпионате мира 1991 года в Валь-ди-Фьемме и на Олимпиаде 1992 года в Альбервилле.
На Играх в Альбервиле завоевала золото в эстафете за несколько дней до 40-летия, что является своеобразным рекордом у лыжниц.

Всего на её счету 26 наград мировых чемпионатов и Олимпиад. По представлению МОК Раисе Сметаниной был присужден международный приз Кубертена. Её именем назван центр лыжного спорта Республиканский лыжный комплекс им. Р. Сметаниной в столице Республики Коми Сыктывкаре.

В 1992 году присвоено звание «Почетный гражданин города Сыктывкара».

Кубок мира Раисы Сметаниной (сезон 1980/81) — неофициальный зачет

Место в общем зачёте Кубка мира 
 1978/79 — 2
 1980/81 — 1
 1981/82 — 21
 1982/83 — 8
 1983/84 — 2
 1984/85 — 8
 1985/86 — 14
 1986/87 — 10
 1987/88 — 6
 1988/89 — 11
 1989/90 — 13
 1990/91 — 14
 1991/92 — 18

Олимпийские рекорды Раисы Сметаниной 
 На момент завершения карьеры занимала первое место в мире среди всех спортсменов (как среди женщин, так и среди мужчин) по общему количеству наград на Белых Олимпиадах. Впоследствии по этому показателю Раису Сметанину сумели опередить Бьёрн Дели и Оле-Эйнар Бьорндален у мужчин и Марит Бьорген и Ирен Вюст у женщин.
 Первая спортсменка (как среди женщин, так и мужчин), которая сумела завоевать медали на пяти зимних Олимпиадах подряд.

Государственные награды 
 Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (21.02.2022)
 Орден Почёта (17.01.2003)
 Орден Ленина
 Орден Трудового Красного Знамени (9.04.1980)
 Орден Дружбы народов (1984)
 Орден «Знак Почёта»

См. также 
 Кулакова, Галина Алексеевна
 Список многократных чемпионов Олимпийских игр

Примечания

Ссылки 
 
 
 Раиса Сметанина на сайте МОК
 Спортивная биография Раисы Сметаниной
 
 биография Раисы Сметаниной

Лыжники СССР
Олимпийские чемпионы по лыжным гонкам
Олимпийские чемпионы от СССР
Олимпийские чемпионы от Объединённой команды
Чемпионы зимних Олимпийских игр 1976 года
Чемпионы зимних Олимпийских игр 1980 года
Чемпионы зимних Олимпийских игр 1992 года
Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 1976 года
Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 1980 года
Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 1984 года
Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 1988 года
Бронзовые призёры зимних Олимпийских игр 1988 года
Лыжники на зимних Олимпийских играх 1976 года
Лыжники на зимних Олимпийских играх 1980 года
Лыжники на зимних Олимпийских играх 1984 года
Лыжники на зимних Олимпийских играх 1988 года
Лыжники на зимних Олимпийских играх 1992 года
Чемпионы мира по лыжным гонкам
Обладатели Кубка мира по лыжным гонкам
Чемпионы СССР по лыжным гонкам
Победители Хольменколлена
Почётные граждане Республики Коми
Почётные граждане Сыктывкара